Strijkkwartet nr. 10 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 10 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 10 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 10 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 10 (Nordgren)
 Strijkkwartet nr. 10 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 10 (Villa-Lobos)